Bergström kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Bergström (paleozoolog)
 Karin Bergström

Robotskapade auktorsförkortningar